Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 2001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 20 września 1903 do 12 października 1983. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer.

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

2001-2100

2101-2200

2201-2300

2301-2400

2401-2500

2501-2600

2601-2700

2701-2800

2801-2900

2901-3000

Przypisy 

Lista planetoid 002001-003000